Провінція Померанія (1815–1945)
 Провінція Померанія (1653–1815)
 Шведська Померанія